Мазуренко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Мазуренко, Алексей Ефимович (1917—2004) — генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.
 Мазуренко, Василий Петрович (1877—1937) — украинский общественно-политический и государственный деятель, инженер-технолог, экономист.
 Мазуренко, Владимир Иванович (род. 1954) — украинский политик.
 Мазуренко, Григорий Григорьевич (1864—после 1917) — член IV Государственной думы от Херсонской губернии, крестьянин.
 Мазуренко, Елена Павловна (род. 1969) — украинская футболистка.
 Мазуренко, Марк Ерофеевич (1871—?) — генерал-хорунжий армии УНР. Георгиевский кавалер.
 Мазуренко, Мая Тимофеевна (1935—2013) — советский и российский учёный-ботаник.
 Мазуренко, Олег Николаевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Мазуренко, Павел Анатольевич (1971—2013) — участник Евромайдана, герой Небесной Сотни, Герой Украины.
 Мазуренко, Семён Петрович (1868—1937) — видный деятель Всероссийского крестьянского союза.